Hey You puede hacer referencia a:

 Hey You, canción de la cantante estadounidense Madonna.
 Hey You, canción de la banda de rock No Doubt.
 Hey You, canción de la cantante colombiana Shakira.
 Hey You, canción del grupo musical Pink Floyd, incluida en el álbum The Wall.
 Hey You, canción del cantante alemán Joe Lockwood.
 Hey You, canción de la banda de rock The Exies.
 Hey You, canción de la banda de rock alemana SCORPIONS.
 Hey You, canción de Will.i.am